Király László (Nyíregyháza, 1945 – ?) magyar nemzetközi labdarúgó-játékvezető, korábbi MÁV alkalmazott, mechanikai műszerész.

Pályafutása

Labdarúgóként a helyi Dózsában játszott, 1983-ban lett NB I-es játékvezető. Az élvonaltól 1984-ben búcsúzott. NB I-es mérkőzéseinek száma: 8.

Sikerei, díjai 
1984-ben Szlávik András a Játékvezető Bizottság (JB) elnöke több évtizedes játékvezetői pályafutásának elismeréseként aranyjelvény kitüntetésbe részesítette.

Források

Jegyzetek 
1945-ben született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők